Barsboldia é um gênero de dinossauro com bico de pato, semelhante ao Corythosaurus. Deve o seu nome ao seu descobridor, o professor Rinchen Barsbold, que o encontrou em 1982, na Mongólia.

Paleobiologia 
Como um hadrossaurídeo, "Barsboldia" teria sido um animal bípede ou parcialmente bípede, comendo plantas com um crânio sofisticado que permitia um movimento de moagem análogo. para  mastigação, e foi fornecido com centenas de dentes continuamente substituídos. Se fosse uma lambeosaurina, teria uma crista oca formada por ossos do crânio expandido contendo as passagens nasais, com uma função relacionada à identificação pela visão e pelo som.

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1981